Karl-Johan Sundqvist, švedski hokejist, * 9. marec 1949, Švedska.

Sundqvist je celotno kariero igral za klub Färjestads BK v švedski ligi, skupno enajst zaporednih sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in treh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 12
| 11
| 23
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 24
| 15
| 3
| 18
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 10
| 7
| 17
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 27
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 12
| 11
| 23
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 32
| 6
| 6
| 12
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 32
| 12
| 13
| 25
|
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 18
| 15
| 33
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 12
| 11
| 23
|
| 30
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 7
| 8
| 15
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 346
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Färjestads BK